Newark Valley kan vara:

 Town of Newark Valley, New York – Tioga County, New York
 Village of Newark Valley, New York – Tioga County, New York
 Newark Valley (Nevada) – Nevada